Grielum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Grielum ingår i familjen Neuradaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Grielum